Il Recioto della Valpolicella spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Verona.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino piuttosto carico.
odore: caratteristico, accentuato, intenso.
sapore: delicato, pieno, caldo, dolce.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Verona
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Corvina
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Rondinella
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Molinara